Fiorina kan avse:
 Carly Fiorina (född 1954), en företagsledare och politiker
 Morris P. Fiorina, en statsvetenskapsman
 Fiorina (San Marino), ett område i San Marino
 Fiorina 161, en fiktiv planet i filmen Alien 3

Se även 
 Fiorini
 Fiorino

Italienska efternamn
Italienska förnamn